Belleau kan syfta på bland annat:

 Belleau, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Belleau, England – en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Belleau, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Rémy Belleau (1528–1577), fransk renässansskald